Tjøstheim ist der Familienname folgender Personen:

 Bjarte Tjøstheim (* 1967), norwegischer Schauspieler und Komiker
 Dag Tjøstheim (* 1945), norwegischer Statistiker